

Mitologia 
 Dione – dea dell'antica Grecia
 Dione – re di Laconia
 Dione – ninfa, figlia di Atlante e sposa di Tantalo
 Dione – una delle Nereidi

Personaggi storici
 Dione di Siracusa – tiranno di Siracusa dal 357 a.C. al 354 a.C. e cognato di Dioniso il Vecchio
 Dione di Alessandria – filosofo accademico del I secolo a.C.
 Dione Crisostomo (Dione di Prusa, Dione Cocceiano) – filosofo latino del I secolo d.C.
 Cassio Dione – senatore e uomo politico romano di età imperiale
 Cassio Dione Cocceiano – storico e senatore romano, vissuto tra il II ed il III secolo d.C.

Astronomia 
 Dione – satellite naturale di Saturno
 Dione – asteroide del sistema solare, scoperto nel 1868

Chimica 
 Dione (o dichetone) – molecola contenente due gruppi chetonici

Persone 
 Aura Dione (pseudonimo di Maria Louise Joensen, 1985) – cantautrice danese
 Rose Dione (1875-1936) – attrice francese